Hvar puede referirse a:

Hvar (isla), isla croata situada en el mar Adriático.
Hvar (localidad), localidad croata cabecera del distrito Hvar.
Hvar (unidad de autogobierno), distrito croata del condado de Split-Dalmacia.